Colwill ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Colwill (* 1984), US-amerikanischer Wasserspringer
 Levi Colwill (* 2003), englischer Fußballspieler
 Rubin Colwill (* 2002), walisischer Fußballspieler